Ебенезер Офорі () — ганський футболіст.
 Пітер Офорі-Квай — ганський футболіст.